

Nom commun
« Chaillet », « chaillé » et « chayet » sont les noms donnés en Côtes-du-Rhône et particulièrement en appellation Côte-rôtie, à une terrasse installée à flanc de coteau où est plantée de la vigne.

Patronyme 

 Adolphe Alexandre Chaillet (1867-1940), inventeur, créateur d'une douille électrique et de l'ampoule centenaire à la durée de vie la plus longue au monde ;
 Henri-David de Chaillet (1751-1823), critique littéraire et pasteur protestant ;
 Gilles Chaillet (1946-), scénariste et dessinateur de bande dessinée ;
 Pierre Chaillet (1900-1972), résistant, théologien et enseignant ;
 Pierre François Xavier Chaillet de Verges, (1763-1794), général de brigade de la Révolution française ;
 Constance Chaillet, journaliste, critique littéraire et écrivaine française ;
 Vincent Chaillet (1984-), danseur français.

Localisation 
Chaillet est un patronyme majoritairement présent dans la région de Bourgogne-Franche-Comté en France.

Liens externes

Références